Fontainebleau (in Abwandlungen auch Fountainbleau oder Fontainbleau; von franz. fontaine bleu ‚blauer Brunnen/Quelle/Fontäne‘ oder fontaine belle eau ‚Brunnen/Quelle/Fontäne mit schönem Wasser‘) steht für:

 Fontainebleau, Stadt im Kanton Fontainebleau, Frankreich
 Kanton Fontainebleau, Kanton im Arrondissement Fontainebleau
 Arrondissement Fontainebleau, Arrondissement im Département Seine-et-Marne
 Fountainbleau, Stadt in Florida
 Fontainebleau (Schiff), Fährschiff auf dem Bodensee
 Fontainebleau-Skala, Schwierigkeitsskala (Klettern) (Bouldern)

Siehe auch:

 Wald von Fontainebleau in Frankreich
 Schloss Fontainebleau in der Nähe von Paris
 Ecole de Fontainebleau, Kunstakademie
 Schule von Fontainebleau, Maler des 16. Jahrhunderts
 Edikt von Fontainebleau
 Vertrag von Fontainebleau, in Fontainebleau geschlossene Verträge
 Fontainebleau Miami Beach, Hotel in Miami Beach